Vicentinesi – abitanti di Fiumicello Villa Vicentina
Vicentinesi – abitanti di Villa Vicentina